Lug - uma divindade celta

Pessoas
Lug de Paula

Empresas

LUG - Sigla de Level Up! Games - Distribuidora de Jogos Online.

Localidades

Lug (Renânia-Palatinado)

Desambiguação